Spider-Man: The Movie Game (), Spider-Man (Человек-паук) — видеоигра, разработанная компанией Treyarch, и изданная компанией Activision в 2002 году для Xbox, PlayStation 2, GameCube, Microsoft Windows и Game Boy Advance.

Игра основана на фильме «Человек-паук», первая игра в тройке игр по фильмам Сэма Рэйми:

Spider-Man: The Movie Game (2002) — Spider-Man 2 (2004) — Spider man 3 (2007).

Сюжет 
Сюжет игры совпадает с таковым у титульного фильма. Питер Паркер приобретает супер-способности после укуса генетически модифицированного паука. Питер решает использовать свои способности, чтобы выиграть деньги на машину и произвести впечатление на свою возлюбленную Мэри Джейн. Он выигрывает поединок с рестлером Молотом Магро в бою без правил, но организаторы обманывают Питера и оставляют без выигрыша, выплатив лишь 100 долларов от обещанной суммы. Когда организаторов сразу после этого грабят, Питер из принципов мести отказывается остановить преступника, несмотря на идеальную для него возможность. Спустя некоторое время грабитель убивает Бена Паркера, дядю Питера, и угоняет его машину. В порыве гнева Питер преследует негодяя по улицам Нью-Йорка и случайно убивает его, понимая, что его предназначение — борьба с преступностью.

Тем временем Норман Озборн, отец Гарри Озборна, финансирующий разработки в военной сфере, решает провести некий эксперимент на самом себе, доказав тем самым перспективность своих идей; в противном случае генеральный Совет компании Оскорп уволит Озборна. В результате эксперимента он становится гораздо более умным, сильным и в крайней степени жестоким. Попутно показывают, как Питер устраивается на работу фотографом. Он должен фотографировать Человека-Паука, то есть себя. Норман, обнаружив, что члены правления Оскорпа планируют продать компанию, уничтожает их во время фестиваля на Таймс-сквер, но Человек-Паук пытается воспрепятствовать злодеяниям Озборна. Джона Джеймсон официально называет злодея Зелёным Гоблином. Позже Зелёный Гоблин врывается в офис газеты и расспрашивает Джеймсона о фотографе, всегда снимавшем Человека-Паука. Скоро появляется Человек-Паук, но Гоблин, усыпив его ядовитым газом, относит его на крышу и, предложив объединить усилия, улетает. Несколько дней спустя Гоблин заманивает Паука в горящее здание и спрашивает его, присоединится ли он к нему. Когда он отказывается, Гоблин нападает на Человека-Паука и ранив его в руку, уходит. Норман узнаёт, кем является Паук, когда, посещая своего сына Гарри во время дня Благодарения, замечает у Питера такую же рану на руке, как ту, что он нанёс в поединке в горящем здании, и неожиданно ретируется, нелестно высказавшись в адрес Мэри Джейн в перепалке с Гарри. Спустя какое-то время Норман нападает на дом Питера и серьёзно ранит тётю Мэй. В больнице рядом с пострадавшей тетей Питер и Мэри Джейн сближаются, что замечает Гарри, который до этого встречался с Мэри Джейн. Гарри сообщает об этом отцу, Норману, на что тот отвечает, что Питер за это ответит. После этого Гоблин похищает Мэри Джейн и предоставляет Человеку-Пауку выбор: спасти её или детей на канатной дороге. Человек-Паук с трудом спасает и детей, и Мэри Джейн, но Гоблин уносит Человека-Паука в заброшенное здание, рвёт ему бомбой, половину костюма и маску и методично избивает. Когда Зелёный Гоблин начинает угрожать насчет будущего Мэри Джейн, Человек-Паук побеждает его, и Норман снимает шлем Гоблина, чтобы показать себя Человеку-Пауку и просит у него защиты от Зелёного Гоблина как от неконтролируемого альтер эго, уповая на свою роль «отца» Питера. В этот момент Норман тайно направляет глайдер, чтобы пронзить Человека-Паука сзади. Паучье чутьё предупреждает героя, и глайдер пронзает Зелёного Гоблина, убивая его. Норман Озборн просит оставить злодейскую сущность самого себя в тайне от Гарри. Человек-Паук приносит тело Нормана в дом Гарри, который в свою очередь пытается застрелить якобы убийцу своего отца, но супер-герой сбегает.

Только в версии для Xbox Норман нанимает Кравена Охотника после угрозы захватить Человека-Паука; заманив Человека-Паука, Кравен отравляет паутину смертельным газом, заставляя Человека-Паука выследить Кравена в коридорах зоопарка, заполненных ловушками, прежде чем он наконец встретится и победит Кравена в поединке в главной зоне зоопарка.

Игровой процесс 
Как и видеоигра Spider-Man 2000-го года, данная версия Spider-Man — это игра в жанре Beat ’Em Up с игровым персонажем «Человек-паук». Половина уровней находится в помещении, но остальные уровни находятся снаружи, среди небоскрёбов Нью-Йорка и требуют переходить от здания к зданию, однако Человек-Паук не может приземлиться на землю, так как он умрёт, если она будет слишком близко. Уровни находятся в «секциях» с разными противниками для каждого, каждая секция содержит около 3 уровней. Каждый уровень, за исключением последних двух, имеет бонус-экран после него. Как правило, существуют бонусы «Время» (пройти уровень в заданное время), «Идеальный» (не получать повреждений) и «Стиль» (использовать как можно больше комбо). Другими уровнями являются «Секреты» (раскрыть секретную область), «Бой» (победить всех врагов) и «скрытность» (остаться незамеченным врагами). Игроки могут получить, в зависимости от сложности, очки при выполнении этих задач. В лёгком режиме каждый бонус составляет 500 очков, нормальный — 700, а героя — 1000.

Основные возможности: размахивание, зачистка, удары руками и ногами, уклонение, пауза, блокировка камеры и веб-режим. В зависимости от того, как игрок нажимает на разные кнопки, он создаёт комбо. Есть 21 боевое комбо. Существует также «невидимый режим», где Человек-Паук находится в тени, и поэтому он не обнаруживается врагами. Это необходимо для получения дополнительных очков в игре. В то время как игра в основном ведётся от третьего лица, чит-код позволяет игрокам переключаться на просмотр от первого лица.

Кроме того, существовал чит-код, который позволял игрокам играть как Мэри Джейн, но был исключён из переизданных версий игры из-за сцен лесбиянства, в которых участвовала Мэри Джейн.

Отзывы критиков 
{{Оценки игры
|width=26m
|GR=(Xbox) 78.37%(GBA) 77.56%(GC) 76.31%(PS2) 75.63%(PC) 75.14%|MC=(Xbox) 79/100(GC) 77/100(GBA) 76/100(PS2) 76/100(PC) 75/100|Kritikanstvo=72/100|Allgame=(GBA) |Edge=4/10|EGM=(GBA) 6.67/106.5/10(PS2) 6.33/10|EuroG=6/10
|GI=(GBA) 8.5/10(Xbox) 8.25/10(GC) 8/10(PS2) 7.75/10|GamePro=
|GameRev=B(PS2) C+
|GSpot=7.5/10(GC & PS2) 7.4/10(GBA) 7.2/10|GSpy=(Xbox) 80%(PC) 78%(GC) 76%(PS2) 72%|GameZone=(GC) 9.2/10(PS2) 9/10(Xbox) 8.8/10(PC) 8.3/10(GBA) 7/10|IGN=(GBA) 8.8/10(PS2) 8.4/10(PC) 8/10(GC) 7.6/10|NP=(GC) 4.4/5(GBA) 4.1/5|OPM=|OXM=7.9/10|PCGUS=80%|AG=75%<ref name="AGrev">

Критические отзывы об игре были положительными. На GameRankings средняя оценка версии игры для Game Boy Advance составила 78 %, для GameCube — 76 %, для PC — 75 %, для PlayStation 2 — 76 %, для Xbox — 78 %; а на Metacritic средняя оценка версии для GameCube составила 77 из 100, для PC — 75 из 100, для PlayStation 2 — 76 из 100 и для Xbox — 79 из 100.

Примечания

Обзоры 
 Обзор игры Spider-Man: The Movie — Ag.ru, 27.05.2002

Ссылки 

Spider-Man